Schütting (von norwegisch Skotting (heute Schøttstuene), vom Niederdt. ins Hochdt. übernommen) benennt  folgende Versammlungshäuser von Korporationen der Fernhandelskaufleute:

 Schütting der Bergenfahrer auf Bryggen in Bergen, Norwegen, siehe Hanseatisches Museum und Schötstuben#Schötstuben
 Schütting der Schonenfahrer in Lübeck
 Schütting (Bremen) in Bremen
 Schütting (Lüneburg) in Lüneburg, heute Sitz der Industrie- und Handelskammer
 Schiffergesellschaft (Lübeck) in Lübeck